Села:
 Лукашове — Сумська область, Роменський район
 Лукашове — Харківська область, Вовчанський район